Фратешти има више значења:

 Фратешти (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Фратешти (Ђурђу), насеље у округу Ђурђу у Румунији
 Општина Фратешти (Ђурђу), општина у округу Ђурђу у Румунији